YCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Co-Op Point (Canada)